Авкапежаншор (устар. Авкопэдан-Шор) — река в России, протекает по Ямало-Ненецкому АО. Устье реки находится в 21 км по правому берегу реки Касстывош. Длина реки составляет 18 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Надым. Речной бассейн реки — Надым.

Код объекта в государственном водном реестре — 15030000112115300050439.

Примечания 

Бассейн Вон-Лонгъёхана
Реки Надымского района